populacija (biologija), u biologiji, ukupnost jedinki određene vrste (životinje i biljke) u više uzastopnih generacija koje žive na određenom, ograničenom životnom prostoru
 populacija (statistika), u statistici oznaku za ispitani broj pojedinaca koji su povezani nekom osobinom
 populacija zvijezda